Jméno a příjmení Josef Seifert se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Seifert (filozof), celým jménem Josef Maria Seifert (* 1945) – rakouský katolický filozof a vysokoškolský pedagog
 Josef Seifert (herec) (1847–???) – český herec a bratr Jakuba Seiferta
 Josef Seifert (kněz) (1822–1904) – český římskokatolický kněz a generální vikář litoměřické diecéze
 Josef Seifert (malíř) (1886–1937) – český malíř
 Josef Seifert (politik) (1870–1926) – český politik a senátor za Československou národní demokracii
 Josef Seifert (stavitel) – moravský stavitel žijící v 19. století
 Josef Leo Seifert (1890–1950) – rakouský spisovatel, kulturní historik, filozof a slavista
 Josef W. Seifert (* 1954) – německý pedagog